Johannes Schenck (1660 - 1712), un compositeur hollandais.
 Johannes Schenck von Grafenberg (1530 - 1598), un médecin allemand.